WWE One Night Stand, een jaarlijks pay-per-view (PPV) worstelevenement geproduceerd door World Wrestling Entertainment
 ECW One Night Stand 2005
 ECW One Night Stand 2006